L'épreuve de saut à ski aux Jeux olympiques d'hiver de 1952 a eu lieu sur le tremplin de Holmenkollen.

Podiums

Résultats

Tableau des médailles

Références 

1952
Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Compétition de ski nordique à Oslo
Ski en 1952